BiH:
 Šišići (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo

Crna Gora:
 Šišići (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor